Caín Fara (Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina; 6 de marzo de 1994) es un futbolista argentino que se desempeña como marcador central en el Club Sport Emelec de la Serie A de Ecuador.

Clubes

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Transfermarkt
 Ficha en Soccerway
 Ficha en BDFA
 Ficha en Fichajes.com

Futbolistas de Rosario
Futbolistas de la provincia de Santa Fe
Futbolistas de Argentina
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Rosario Central
Futbolistas del Centro Juventud Antoniana
Futbolistas del Club Atlético Estudiantes
Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2010
Futbolistas del Club Atlético Aldosivi en los años 2020
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Aucas
Futbolistas del Club Sport Emelec